Perle steht für:

 Perle, die echte Salz- oder Süßwasserperle, eine feste, meist runde Kugel aus Perlmutt unterschiedlicher Größe, Form und großem Unterschied im Preis
 Künstliche Perle, für Schmuckzwecke gebohrte feste, meist runde Kugel aus natürlichem teurem und oft seltenem Material wie Koralle, Elfenbein, Edelsteinen wie Lapislazuli, Türkis etc., sowie künstlichem Material wie Kunststoff 
 in der Chemie eine Schmelzperle, siehe Boraxperle
 Perle (Stepenitz), rechter Zufluss der Stepenitz in Brandenburg
 Perle (S606), taktisches Atom-U-Boot der französischen Marine
 Perle von Alzey, weiße Rebsorte
 ein Mopedmodell der Ernst Heinkel Flugzeugwerke 
 unregelmäßig Erhebungen am Geweih

Perle ist der Familienname folgender Personen:
 Altangerel Perle (* 1945), mongolischer Paläontologe
 August Perle (1797–1886), preußischer Generalmajor und Inspekteur
 George Perle (1915–2009), US-amerikanischer Komponist und Musiktheoretiker
 Jeschue Perle (1888–1943), jiddischer Schriftsteller 
 Liz Perle (1956–2015), US-amerikanische Autorin und Publizistin
 Petra Perle (* 1962/63), Münchner Original und Allround-Künstlerin
 Richard Perle (* 1941), US-amerikanischer neokonservativer Politiker
 Thomas Perle (* 1987), deutscher Schriftsteller und Dramatiker

Die Perle steht für:
 Die Perle, Novelle (1947) von John Steinbeck
 La Nana – Die Perle, chilenisch-mexikanischer Spielfilm (2009)

Siehe auch:
 La Perle
 Pearl
 Perl
 Perlen
 Mademoiselle Perle, Novelle von Guy de Maupassant